Cepões peut désigner :
au Portugal :
Cepões, paroisse civile de la municipalité de Lamego, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Cepões, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Cepões, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Références